Harmanus Amya (1657 - 1700) was een Nederlandse advocaat, ijzerkoopman en literator in Amsterdam, die werken uit het Frans vertaalde. Hij woonde bij zijn ondertrouw in 1683 op de O.Z. Achterburgwal en was in het verleden lid van het literaire gezelschap Nil Volentibus Arduum geweest. Hij en zijn vrouw Catharine de Vogelaer zijn geschilderd door Nicolaes Maes. De portretten hangen in, of zijn in het bezit van het Louvre.

Op 2 januari 1686 liet Amya een notarieel stuk opmaken, twee dagen na het opvoeren van De muitery  en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of Comma, Punct, Parenthesis, een toneelstuk geschreven door Govert Bidloo, waarin werd vastgelegd, dat al de door Bidloo aangevallen personen duidelijk door het publiek waren herkend. De verontwaardiging omtrent het stuk was groot en het regende schotschriften. J.A. Worp vond het een geestige satire, maar buitengewoon scherp tegen mensen waaraan Bidloo een hekel had, en die niet alleen door toespelingen, maar ook door kleding en manier van spreken duidelijk waren te herkennen. Enkele weken later liet Amya bekendmaken dat de regenten van de Schouwburg van Van Campen, o.a. Andries Pels, Lodewijk Meyer en Jan Pluimer, in 1680 de administratie hebben verbrand of dat ermee was geknoeid. Een jaar later is nog eens voor een notaris door getuigen verklaard, dat er indertijd door de Schouwburgregenten schandelijk is huisgehouden om de uitgaven voor een tuinfeest op de Keizersgracht, waar veel vrouwen waren uitgenodigd en oesters werden geserveerd, te verdoezelen.

Amya was van 1696 tot 1700 directeur van de Sociëteit van Suriname en woonde op de Herengracht tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat. Katharina Lescailje schreef in 1699 een lijkdicht op zijn vrouw.

Directeur van de Sociëteit van Suriname
Nederlands klokkenluider
Nederlands schrijver
Nederlands vertaler
17e-eeuws schrijver
Persoon in de Nederlanden in de 17e eeuw